Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Thomas () :
 comté de Thomas, situé dans l'État de Géorgie ;
 comté de Thomas, situé dans l'État du Kansas ;
 comté de Thomas, situé dans l'État du Nebraska.